Jorginho er flertydigt og kan betyde:

 Jorginho (fodboldspiller, født 1964) - brasiliansk tidligere fodboldspiller.
 Jorginho (fodboldspiller, født 1991) - brasiliansk-italiensk fodboldspiller.
 Jorginho Putinatti (født 1959) - brasiliansk tidligere fodboldspiller

Flertydige personnavne